Bradford steht für:
 Bradford (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bradford (Automarke), Marke des britischen Automobilherstellers Jowett Cars
 Bradford, Automarke des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Cycle Car Company
 Bradford Motorcars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bradford (Band), britische Indie-Pop-Band

Bradford ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien und Nordirland:
 Bradford, West Yorkshire
 City of Bradford, Metropolitan Borough Metropolitan County West Yorkshire
 Bradford (Devon)
 Bradford-on-Avon, Wiltshire

in Kanada:
 Bradford (Ontario)

in Sierra Leone:
 Bradford (Sierra Leone)

in den Vereinigten Staaten:
 Bradford (Alabama)
 Bradford (Arkansas)
 Bradford (Illinois)
 Bradford (Chickasaw County, Iowa)
 Bradford (Franklin County, Iowa)
 Bradford (Kentucky)
 Bradford (Maine)
 Bradford (Massachusetts)
 Bradford (Minnesota), im Isanti County
 Bradford (New Hampshire)
 Bradford (Ohio)
 Bradford (Pennsylvania)
 Bradford (Rhode Island)
 Bradford (Tennessee)
 Bradford (Texas)
 Bradford (Vermont)
 Bradford (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bradford Armory, in Bradford, Pennsylvania, ID-Nr. 91000508
 Bradford City Hall-Byers Masonic Lodge, in Bradford, Arkansas, ID-Nr. 99001260
 Bradford Common Historic District, in Haverhill, Massachusetts, ID-Nr. 77000179
 Bradford Downtown Historic District, in Bradford, Pennsylvania, ID-Nr. 00001044
 Bradford Estate, in Martinsville, Indiana, ID-Nr. 89000236
 Bradford Farm Historic District, in Patten, Maine, ID-Nr. 03000294
 Bradford Friends Meetinghouse, in Marshallton, Pennsylvania, ID-Nr. 71000694
 Bradford House II, in Littleton, Connecticut, ID-Nr. 01000031
 Bradford House III Archeological Site, in Morrison, Connecticut, ID-Nr. 80000906
 Bradford Junction Interlocking Tower, in Bradford, Ohio, ID-Nr. 95000497
 Bradford Mills, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 82001555
 Bradford Old City Hall, in Bradford, Pennsylvania, ID-Nr. 76002156
 Bradford School House, in Foster, Kentucky, ID-Nr. 03000263
 Bradford Shoe Company Building, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 94000772
 Bradford Town Hall, in Bradford, New Hampshire, ID-Nr. 80000293
 Bradford-Huntington House, in Norwichtown, Connecticut, ID-Nr. 70000720
 Bradford-Loockerman House, in Dover, Delaware, ID-Nr. 72000277
 Bradford-Maydwell House, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 79002463
 Bradford-Pettis House, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 83001090
 Bradford-Union Street Historic District, in Plymouth, Massachusetts, ID-Nr. 83004094

Siehe auch:
 Bradford Center
 Bradford County
 Bradford County Courthouse
 Bradford Island
 Bradford Lake
 Bradford Township
 Bradford-Test, quantitative Methode zur Proteinbestimmung
 Bradfords Gesetz, statistische Gesetzmäßigkeit der Bibliometrie
 Bradford-Hill-Kriterien, siehe Ätiologie (Medizin)#Bradford-Hill-Kriterien